Plusieurs sanctuaires de l’Église catholique ont été nommés sanctuaire Notre-Dame-de-Guadalupe en référence aux apparitions mariales de Notre-Dame de Guadalupe :
 le sanctuaire Notre-Dame-de-Guadalupe d’Allentown aux États-Unis, qui a le statut de sanctuaire national ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-Guadalupe de Canelones en Uruguay, qui a le statut de sanctuaire national ;
 le  de  aux États-Unis ;
 le sanctuaire Notre-Dame-de-Guadalupe de Makati aux Philippines, qui a le statut de sanctuaire national ;
 le sanctuaire Notre-Dame-de-Guadalupe de Mexico au Mexique (bâti à l’endroit réputé des apparitions), qui a le statut de sanctuaire national, et comprend :
 l’ancienne basilique, devenue temple expiatoire du Christ-Roi,
 la « nouvelle » basilique Notre-Dame-de-Guadalupe ;
 l’ de Pagsanjan aux Philippines ;
 le sanctuaire Notre-Dame-de-Guadalupe de Sacramento aux États-Unis, qui a le statut de sanctuaire national ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-Guadalupe de Zamora de Hidalgo au Mexique.

On trouve aussi :
 le  de Chicago aux États-Unis, qui a le statut de sanctuaire national, et est implanté dans l’église Notre-Dame-de-Guadalupe.

Voir aussi